1-й стрелковый корпус — общевойсковое тактическое соединение (стрелковый корпус) Вооружённых Сил РСФСР и Союза ССР.

Корпус входил в состав (годы):
 Петроградского (с 1924 — Ленинградского) военного округа (1922—1939);
 8-й армии Ленинградского военного округа (ноябрь 1939 — июль 1940);
 10-й армии Западного особого военного округа (с июля 1940).

История 
Сформирован в июне 1922 года в городе Петроград как 1-й армейский корпус, на основании директивы Главкома № 195060/69, от 15 мая 1922 года и приказа по войскам Петроградского ВО № 1416/383, от 6 июня 1922 года. В июле 1922 года получил наименование 1-й стрелковый корпус.

15 мая 1939 года 75-я стрелковая дивизия (далее 75 сд) выбыла из состава 14-го стрелкового корпуса Харьковского военного округа и прибыла в состав Ленинградского военного округа (далее ЛенВО).

В сентябре 1939 года 75 сд сосредоточена в составе 1-го стрелкового корпуса 8-й армии на границе с Эстонией.

В ноябре 1939 года 75 сд прибыла в город Шлиссельбург ЛенВО, откуда на автомашинах переброшена в Карелию в состав 1 ск 8-й армии ЛенВО.

Управление корпуса по 1926 год дислоцировалось в Петрограде, по 1938 год в Новгороде, по 1939 год в Пскове, по 1940 год в Петрозаводске, в апреле — июне 1940 года вновь в Пскове, в июне — июле 1940 года в Тарту, с июля 1940 года в Белостоке

Войска 1-го стрелкового корпуса участвовали в Зимней войне (ноябрь 1939 года — март 1940 года), присоединении Прибалтики к СССР и Великой Отечественной войне.

К началу войны управление корпуса, содержащееся по штату № 4/1, дислоцировалось в Белостоке, штаб корпуса находился в местечке Визна, 2-я стрелковая дивизия в Осовеце, 8-я стрелковая дивизия в Стависках, 130-й корпусной артиллерийский полк в Ломже, 262-й корпусной артиллерийский полк вместе с 47-м отдельным разведывательным артиллерийским дивизионом в Тыкоцине, 57-й отдельный сапёрный Краснознамённый батальон в деревне Дзики. По плану прикрытия госграницы на 1-й стрелковый корпус возлагалась оборона участка государственной границы от разграничительной линии справа (с 27-й стрелковой дивизией 3-й армии) до реки Нарев у Новогрудка, при этом на 8-ю стрелковую дивизию возлагалась оборона первой линии, а на 2-ю стрелковую дивизию обеспечение одним полком стыка справа на рубеже Лосево в 15 километрах северо-западнее Осовца.

Во время Великой Отечественной войны в составе действующей армии с 22 июня 1941 по 6 июля 1941 года.

На участке корпуса в наступление перешёл 42-й армейский корпус. Наступлению предшествовала массированная артиллерийская и авиационная подготовка: так, бомбардировке с воздуха подвергся штаб 8-й стрелковой дивизии, казармы правофлангового 229-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии в Щучине были разрушены артиллерийским огнём с большим уроном в личном составе. Тем не менее, полк сумел занять позиции в укрепрайоне, отбил немногочисленные атаки и отошёл по приказу только на следующий день. Ещё правее корпуса противник нанёс удар вдоль линии Граево — Осовец и отбросил 239-й стрелковый полк 27-й стрелковой дивизии, который начал беспорядочное отступление к Осовцу. На левом фланге корпуса, где 8-я стрелковая дивизия не успела занять укрепления, развязались ожесточённые бои за город Кольно. 310-й стрелковый полк 8-й стрелковой дивизии с пограничниками 87-го погранотряда в течение 10 часов вёл бой за город, который переходил из рук в руки. В центре полосы обороны корпуса наступления практически не было: в полосе 151-го стрелкового полка действовали только несколько батальонов. Артиллерия корпуса, между тем, отошла из оставленной Ломжи и пробивалась к своему корпусу. Таким образом, к концу дня 22 июня 1941 года войска корпуса в целом продолжали оставаться на позициях. 2-я стрелковая дивизия 22 июня 1941 года находилась в крепости Осовец и в боях участия не принимала и оборудовала оборону. Визна, где находился штаб корпуса к концу дня была сожжена с воздуха, и штаб переместился за реку Бобр.

23 июня 1941 года в бои вступила и 2-я стрелковая дивизия. 261-й стрелковый полк, вставший на дорогу Граево — Осовец, удерживал части противника, отбросившие 239-й стрелковый полк 27-й стрелковой дивизии, а 200-й стрелковый полк удерживал рубеж от крепости на севере, до излучины Бобра на юге. Все атаки противника и попытки форсировать Бобр были отбиты. 8-я стрелковая дивизия по приказу была выведена на восстановление в район Тыкоцин — Кнышев с задачей обустройства обороны за рекой Нарев.

К 25 июня 1941 года части корпуса в основном продолжали удерживать свои позиции, включая крепость Осовец, но 2-я стрелковая дивизия уже начала отход, без особого воздействия противника: к тому времени по флангам корпуса противник продвинулся довольно далеко на восток и корпус был уже в полуокружении. 26 июня 1941 года войска противника вошли в Осовец, а части корпуса отходили на промежуточный рубеж обороны в район Сокулка — Валилы — Юшков Груд. Большого нажима войск противника не было, но части корпуса подвергались постоянным авиационным ударам, отступление происходило беспорядочно, и продолжилось по направлению Белосток — Волковыск. Штаб корпуса утратил связь с дивизиями, и к 27 июня 1941 года находился уже между Волковыском и Слонимом. В этот день колонна штаба корпуса подверглась мощному авиационному налёту, практически полностью был уничтожен батальон связи. Затем колонна штаба была атакована войсками противника со стороны Слонима и даже командир корпуса был вынужден отстреливаться из пулемёта..

Часть личного состава корпуса, в том числе, часть корпусного управления во главе с командиром, сумели выйти из кольца окружения, но в основном корпус погиб в окружении, в основном у Новогрудка
 
Погиб в приграничном сражении в июне 1941 года, расформирован 6 июля 1941 года, 12 июля 1941 года управление корпуса было расформировано.

Дислокация управления корпуса 
 1922 - 1926 - Петроград (Ленинград)
 1926 - 1938 - Новгород
 1938 - 1939 - Псков
 11.1939 - 04.1940 - р-н Петрозаводска
 04.1940 - Петрозаводск
 04.1940 - 06.1940 - Псков
 06.1940 - 07.1940 - Тарту
 06.1940 - 06.1941 - Белосток

В составе и состав

Командиры корпуса 
 Блюхер, Василий Константинович (26.09.1922 — 29.08.1924) краском
 Сангурский, Михаил Владимирович (29.08.1924 — май 1926) краском
 Примаков, Виталий Маркович (май 1926 — 01.07.1927) краском
 Калмыков, Михаил Васильевич (01.07.1927-05.1930) краском
 Лепин, Эдуард Давыдович (16.07.1930-15.08.1930) краском
 Шеко, Яков Васильевич (15.08.1930 - 10.07.1931) краском
 Угрюмов, Леонтий Яковлевич (10.07.1931 — февраль 1935) краском
 Толбухин, Фёдор Иванович (август 1934 — январь 1935, врид)
 Курдюмов, Владимир Николаевич (05.01.1935 — 13.04.1937), комдив
 Хозин, Михаил Семёнович (13.03.1937 — 21.07.1937), комдив
 Малофеев, Василий Иванович (28.08.1937 — 31.08.1938), комдив
 Фролов, Валериан Александрович (21 января — 21 октября 1939), комбриг, с 9.02.1939 — комдив
 Панин, Роман Иванович (21 октября 1939 — 29 декабря 1939), полковник, с 29.10.1939 — комбриг
 Козлов, Дмитрий Тимофеевич (29 декабря 1939 — 27 апреля 1940), комдив
 Рубцов, Фёдор Дмитриевич (27 апреля 1940 — 6 июля 1941) , комдив, с 04.06.1940 — генерал-майор

Начальники штаба 
 Кауфельдт, Федор Петрович (11.1923 — 07.1924) и (192х-конец 1925)
 Толбухин, Федор Иванович (15.11.1930 — 06.1934) 
 Рубцов, Петр Николаевич (01.1935 — 1936) 
 Понеделин, Павел Григорьевич (12.02.1938 — 15.12.1939)

Примечания

Ссылки 
 Боевой состав Советской Армии
 Перечень № 4 управлений корпусов, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Командный состав РККА и РКВМФ в 1941—1945 годах

Воинские формирования СССР в советско-финляндской войне (1939—1940)
Стрелковые корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1922 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году